PMU peut faire référence à:

 Pari mutuel urbain, entreprise française de paris hippiques.
 Société du pari mutuel urbain (Mali)
 S-300 PMU-2
 Progressive Muslim Union, association américaine se réclamant de l'Islam libéral.